Пауль Фридрих:
 Пауль Фридрих (1800—1842) — великий герцог Мекленбург-Шверинский.
 Пауль Фридрих Мекленбург-Шверинский (1852—1923) — второй сын великого герцога Мекленбург-Шверина Фридриха Франца II.